Jan Wysocki – (1523-1560), sekretarz króla Zygmunta Augusta.
 Jan Wysocki – (1754-1808), ziemianin, ojciec płk Piotra Wysockiego
 Jan Wysocki – polski artysta
 Jan Wysocki – kpt. Wojska Polskiego, we wrześniu 1939 dowódca I batalionu 2 Morskiego Pułku Strzelców